Tubach ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Tubach (* 1947), deutscher evangelischer Theologe
 Patrick Tubach, US-amerikanischer Filmschaffender